Maria Antonia van Bourbon-Sicilië, dochter van koning Ferdinand I der Beide Siciliën en echtgenote van de latere koning Ferdinand VII van Spanje
 Maria Antonia van Bourbon-Sicilië, dochter van koning Frans I der Beide Siciliën en echtgenote van groothertog Leopold II van Toscane
 Maria Antonia van Bourbon-Sicilië, kleindochter van koning Frans I der Beide Siciliën en echtgenote van prins Alfons van Bourbon-Sicilië